De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 2008 werd op 21 januari 2009 gehouden in het casino van Oostende. De overwinning werd behaald door Axel Witsel met 204 punten. Het gala rond de uitreiking van deze voetbaltrofee werd uitgezonden door VTM en gepresenteerd door Robin Janssens en Francesca Vanthielen.

De prijsuitreiking

Marouane Fellaini kon enkel punten krijgen in de eerste stemronde, maar maakte het zijn ex-ploegmaten Axel Witsel en Milan Jovanović toch knap lastig. Uiteindelijk werd Fellaini nog derde in de einduitslag. Hij kreeg wel de prijs voor Beste Belg in het Buitenland. Het kopbaldoelpunt van doelman Silvio Proto werd verkozen tot Doelpunt van het Jaar.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 2008